Der Wettbewerb im Halbschwergewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 11. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 100 kg. Olympiasieger wurde der Tscheche Lukáš Krpálek vor Elmar Gasimov aus Aserbaidschan. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Ryūnosuke Haga aus Japan und den Franzosen Cyrille Maret.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Halbschwergewicht Männer

Halbschwergewicht Manner